Jan Visser (Alquin)
Jan Visser (crosscountry), deelnemer aan Paralympics
Jan Visser jr., (1856-1938), kunstschilder
Jan Visser (kunstschilder), (1879 - 1961), een kunstschilder uit Haarlem
Jan Visser (marathonschaatser), schaatser uit Hoogkarspel, onder andere winnaar van het Nederlands kampioenschap marathon op natuurijs 
Jan Visser (muzikant), componist en muzikant, onder meer bekend als basgitarist van de George Baker Selection
Jan Visser (voetballer)
Jan Visser (weerman), op RTV Noord-Holland